Matriu (matemàtiques), conjunt de nombres o símbols algebraics col·locats en línies horitzontals i verticals, i disposats en forma de rectangle 
 Matriu (geologia), massa de material de gra més fi en la qual els grans més grossos, cristalls o clasts estan integrats
 Matriu o motlle, per emmotllar peces, ja sigui per colada, o altres mitjans
 Matriu (tecnologia), estri que serveix per a la reproducció seriada de peces idèntiques per estampació La matriu retalla o deforma el material base
 Matriu de gravat, planxa on l'artista grava el dibuix amb eines i procediments diversos gravats
 Matriu (química analítica), components no analitzats d'una mostra
 Biologia:
 Matriu extracel·lular, producte de secreció de les cèl·lules que s'acumula més enllà de la membrana plasmàtica
 Matriu mitocondrial, espai aquós comprès dins la membrana interna dels mitocondris
 Matriu o úter, òrgan reproductor femení dels mamífers